Джеймс, Дэвид:
 Джеймс, Дэвид (род. 1970) — английский футболист, в прошлом вратарь сборной Англии.
 Джеймс, Дэвид (род. 1972) — южноафриканский актёр театра и кино.